Vilaplana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilaplana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vilaplana (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar